A 2009-es wimbledoni teniszbajnokság női versenyét az amerikai Serena Williams nyerte nővére, Venus Williams előtt, a fináléban 7–6(3), 6–2-re legyőzve őt.

Kiemeltek 

  Gyinara Szafina (Elődöntős)
  'Serena Williams (Bajnok)
  Venus Williams (Döntős)
  Jelena Gyementyjeva (Elődöntős)
  Szvetlana Kuznyecova (Harmadik kör)
  Jelena Janković (Harmadik kör)
  Vera Zvonarjova (Harmadik kör)
  Viktorija Azaranka (Negyeddöntős)
  Caroline Wozniacki (Negyedik kör)
  Nagyezsda Petrova (Negyedik kör)
  Agnieszka Radwańska (Negyeddöntős)
  Marion Bartoli (Harmadik kör)
  Ana Ivanović (Negyedik kör)
  Dominika Cibulková (Harmadik kör)
  Flavia Pennetta (Harmadik kör)
  Cseng Csie ''(Második kör)

 Amélie Mauresmo ''(Negyedik kör)
 Samantha Stosur ''(Harmadik kör)
 Li Na ''(Harmadik kör)
 Anabel Medina Garrigues ''(Harmadik kör)
 Patty Schnyder ''(Első kör)
 Alizé Cornet ''(Első kör)
 Aleksandra Wozniak ''(Első kör)
 Marija Sarapova ''(Második kör)
 Kaia Kanepi ''(Első kör)
 Virginie Razzano ''(Negyedik kör)
 Alisza Klejbanova ''(Második kör)
 Sorana Cîrstea ''(Harmadik kör)
 Sybille Bammer ''(Első kör)
 Szávay Ágnes ''(Első kör)
 Anasztaszija Pavljucsenkova ''(Második kör)
 Anna Csakvetadze ''(Első kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Források 
 Főtábla eredményei

N1